NK Istra 1961, nekad "NK Uljanik"
 NK Uljanik Pula (2003.) 
 NK Uljanik Zagreb